Серце темряви — роман Джозефа Конрада
 Heart of Darkness (альбом) — альбом гурту Grave Digger